Momba peut désigner :
Momba, la commune rurale située dans le département de Fada N'Gourma au Burkina Faso
Momba, la commune rurale située dans le département de Logobou au Burkina Faso
Momba, la commune rurale située dans le département de Madjoari au Burkina Faso
Momba-Peulh, la commune rurale située dans le département de Tambaga au Burkina Faso